Szabad Polgárok Mozgalma (Görögország)
 Szabad Polgárok Mozgalma (Szerbia)

Politikai párt egyértelműsítő lapok